Ранчо Салинас има више значења:

 Ранчо Салинас (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Салинас (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Салинас (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Салинас (Тамазулапам дел Еспириту Санто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Салинас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику